В марксизме,  коммунистическое общество или коммунистический строй — это тип общества и экономической системы, достижимый только в масштабах всего мира, только в результате глобального уничтожения капитализма мировой социалистической революцией, характеризующийся осуществлением принципа "от каждого по способностям, каждому по потребностям", общественной собственностью на средства производства, плановой экономикой, бесплатным доступом к предметам потребления, бесклассовым обществом, а также отсутствием государства и товарно-денежных отношений из-за созданных условий, позволяющих достигнуть отсутствия необходимости в их существовании, а также всеобъемлящими возможностями к творческой реализации каждого члена общества. .

Коммунизм в узком смысле — финальная фаза развития пролетарского общества, являющаяся вторым этапом после социализма, при котором средства производства становятся общей собственностью уже на этом этапе, а общество перестаёт делиться на классы.

Примечания 

Общество
Социализм